Die Dubai Duty Free Tennis Championships 2023 waren ein Tennisturnier, welches vom 27. Februar bis 4. März 2023 in Dubai stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2023 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurde in Acapulco das Abierto Mexicano Telcel gespielt und in Santiago de Chile die Movistar Chile Open. Während das Turnier in Acapulco, genau wie das Turnier in Dubai, zur Kategorie der ATP Tour 500 zählte, gehörte das Turnier in Santiago de Chile zur niedrigeren Kategorie der ATP Tour 250.

Andrei Rubljow war der Titelverteidiger im Einzel, im Doppel gewannen Tim Pütz und Michael Venus im Vorjahr den Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.855.495 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 3.020.535 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 25. und 26. Februar 2023 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze im Einzel sowie ein Platz im Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen vier Lucky Loser im Einzel und zwei Lucky Loser-Paarungen im Doppel.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb galten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Website des Turniers
 
 
 
 

ATP Tour 2023
Tennisturnier in Dubai